Сборная Филиппин по футболу — национальная футбольная сборная, представляющая Филиппины на международных футбольных турнирах. Контролируется Филиппинской футбольной Федерацией. Несмотря на то, что Филиппины — одна из старейших национальных команд в Азии, они никогда не имели каких-либо значительных успехов на международной арене. В настоящее время одна из самых слабых команд в мире.

Футбол является весьма популярным среди населения Илоило и Западный Негрос, в муниципалитете Баротак Нуэвои на Минданао.

История 
В сентябре 2006 года Филиппины опустились на рекордно низкое для себя место в рейтинге ФИФА — 195-е.

В рейтинге ФИФА на 27 мая 2021 года занимает 125-е место.

Сборная Филиппин отказались от участия в отборочных матчах чемпионата мира 2010 года. В декабре 2010 года сборная Филиппин впервые пробилась в полуфинал чемпионата АСЕАН.

Тренеры

Тренерский штаб

Состав сборной 
Следующие игроки были вызваны в состав сборной главным тренером Скоттом Купером для участия в товарищеском матче против сборной Индии (28 мая 2021), и для участия в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 против сборной Гуама (3 июня 2021), сборной Китая (7 июня 2021) и сборной Мальдив (15 июня 2021).
 Игры и голы приведены по состоянию на 19 ноября 2019 года:

Список побед сборной Филиппин 
 04/02/1913 — Филиппины 2-1 Китай
 07/05/1917 — Япония 2-15 Филиппины
 ??/05/1919 — Филиппины 2-1 Китай
 ??/05/1919 — Филиппины 3-2 Китай
 30/05/1921 — Филиппины 3-1 Япония
 23/05/1923 — Япония 1-2 Филиппины
 17/05/1925 — Филиппины 4-0 Япония
 ??/05/1934 — Филиппины 4-3 Голландская Ост-Индия
 26/05/1958 — Япония 0-1 Филиппины, Азиатские игры
 21/08/1971 — Филиппины 3-1 Таиланд,
 ??/09/1971 — Филиппины 3-0 Тайвань, отбор к ОИ-72
 ??/06/1972 — Филиппины 2-0 Сингапур,
 ??/06/1972 — Филиппины 1-0 Таиланд,
 26/07/1972 — Филиппины 4-1 Шри-Ланка,
 20/11/1977 — Филиппины 4-1 Бруней, Южно-Азиатские игры
 ??/??/1991 — Филиппины 2-1 Бруней
 28/11/1991 — Филиппины 1-0 Малайзия, Южно-Азиатские игры
 12/12/1995 — Филиппины 2-1 Бруней, Южно-Азиатские игры
 29/01/2000 — Филиппины 2-0 Гуам, квалификация кубка Азии
 14/12/2004 — Филиппины 2-1 Восточный Тимор, Тайгер Кап
 14/11/2006 — Филиппины 7-0 Восточный Тимор, Чемпионат АСЕАН 2007 (квалификация)
 18/11/2006 — Филиппины 1-0 Камбоджа, Чемпионат АСЕАН 2007 (квалификация)
 20/11/2006 — Филиппины 4-1 Бруней, Чемпионат АСЕАН 2007 (квалификация)
 13/05/2008 — Филиппины 1-0 Бруней, Кубок вызова АФК 2008 (квалификация)
 17/05/2008 — Филиппины 3-0 Бутан, Кубок вызова АФК 2008 (квалификация)
 14/04/2009 — Филиппины 1-0 Бутан, Кубок вызова АФК 2010 (квалификация)
 12/10/2010 — Филиппины 5-0 Макао, Лонг Тен Кап
 12/10/2010 — Филиппины 5-0 Восточный Тимор, Судзуки Кап 2010 (квалификация)
 5/12/2010 — Филиппины 2-0 Вьетнам, Судзуки Кап 2010
 9/02/2011 — Филиппины 2-0 Монголия, Кубок вызова АФК 2012 (квалификация)
 25/03/2011 — Филиппины 3-0 Бангладеш, Кубок вызова АФК 2012 (квалификация)
 3/07/2011 — Филиппины 4-0 Шри-Ланка, Чемпионат Мира по футболу 2014 (квалификация)
 4/10/2011 — Филиппины 2-0 Макао, Лонг Тен Кап
 11/10/2011 — Филиппины 4-0 Непал, тов. матч
 13/02/2012 — Филиппины 3-1 Аль-Ахли СК, тов. матч
 11/03/2012 — Филиппины 2-0 Индия, Кубок вызова АФК 2012
 13/03/2012 — Филиппины 2-1 Таджикистан, Кубок вызова АФК 2012
 19/03/2012 — Филиппины 4-3 Палестина, Кубок вызова АФК 2012
 12/06/2012 — Филиппины 3-0 Гуам, тов. матч
 7/09/2012 — Филиппины 2-0 Сингапур, тов. матч
 25/09/2012 — Филиппины 1—0 Гуам, 2012 Philippine Peace Cup
 27/09/2012 — Филиппины 5-0 Макао, 2012 Philippine Peace Cup
 29/09/2012 — Филиппины 3-1 Тайвань, 2012 Philippine Peace Cup
 24/11/2012 — Филиппины 1-0 Сингапур, тов. матч
 27/11/2012 — Филиппины 1-0 Вьетнам, Судзуки Кап 2012
 30/11/2012 — Филиппины 2-0 Мьянма, Судзуки Кап 2012
 6/2/2013 — Филиппины 1-0 Мьянма, тов. матч
 24/3/2013 — Филиппины 8-0 Камбоджа, Кубок вызова АФК 2014 (квалификация)
 26/3/2013 — Филиппины 1-0 Туркмения, Кубок вызова АФК 2014 (квалификация)
 4/6/2013 — Филиппины 1-0 Гонконг, тов. матч
 15/10/2013 — Филиппины 3-1 Пакистан, 2013 Philippine Peace Cup
 11/4/2014 — Филиппины 3-0 Непал, тов. матч
 22/5/2014 — Филиппины 2-0 Лаос, Кубок вызова АФК 2014
 24/5/2014 — Филиппины 2-0 Туркмения, Кубок вызова АФК 2014
 27/5/2014 — Филиппины 3-2 Мальдивы, Кубок вызова АФК 2014
 27/8/2014 — Филиппины 3-1 Глобал, тов. матч
 3/09/2014 — Филиппины 5-1 Тайвань, 2014 Philippine Peace Cup
 12/10/2014 — Филиппины 5-0 Папуа — Новая Гвинея, тов. матч
 31/10/2014 — Филиппины 3-0 Непал, тов. матч
 14/11/2014 — Филиппины 3-0 Камбоджа, тов.матч
 22/11/2014 — Филиппины 4-1 Лаос, Чемпионат АСЕАН
 25/11/2014 — Филиппины 4-0 Индонезия, Чемпионат АСЕАН
 11/06/2015 — Филиппины 2-1 Бахрейн, Чемпионат Мира по футболу 2018 (квалификация)
 16/06/2015 — Филиппины 2-0 Йемен, Чемпионат Мира по футболу 2018 (квалификация)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Футбольной Федерации Филиппин на реконструкции (по состоянию на 20.04.2011)
 Сборная Филиппин на сайте ФИФА

Филиппины